Agneta Mårtensson (1961-), nageuse suédoise ;
Anders Mårtensson (1893-1972), cavalier suédois ;
Frithiof Mårtensson (1884-1956), lutteur suédois ;
Tony Mårtensson (1980-), joueur de hockey sur glace suédois ;
Torbjörn Mårtensson (1972-), athlète suédois.